Ayahuasca, de verzamelnaam voor een groep psychoactieve plantenbereidingen uit het Amazonegebied

Overige betekenissen:
Ayahuasca (plant), of Banisteriopsis caapi'', een liaan en een van de hoofdingrediënten in ayahuasca
Ayahuasca (Comitas), een compositie van de Nederlandse componist Eduard de Boer, beter bekend als Comitas